L'edizione 2012-2013 della Bundesliga è stata la 103ª edizione del campionato di calcio tedesco e si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo ventitreesimo titolo. Il campionato è iniziato il 24 agosto 2012 ed è terminato il 18 maggio 2013.

Capocannoniere del torneo è stato Stefan Kießling del  con 25 reti.

Stagione

Novità 
Le neo-promosse nel campionato tedesco sono il Greuther Fürth, l'Eintracht Francoforte e il Fortuna Düsseldorf, vincitore dello spareggio con l'Hertha Berlino terz'ultima della stagione precedente. Retrocessi in 2. Fußball-Bundesliga anche il Colonia e il Kaiserslautern.

Formula 
Le 18 squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
Le prime tre classificate sono ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2013-2014; la quarta classificata dovrà disputare i play-off.
La quinta e la sesta classificata saranno ammesse rispettivamente ai play-off e al terzo turno di qualificazione dell'UEFA Europa League 2013-2014.
La terzultima classificata disputerà uno spareggio promozione-retrocessione con la terza classificata della 2. Fußball-Bundesliga 2012-2013.
Le ultime due classificate saranno retrocesse direttamente in 2. Fußball-Bundesliga.

Avvenimenti 
Il torneo viene dominato dal  di Jupp Heynckes, che rimane in testa dalla prima all'ultima giornata, e viene inseguito nel girone di ritorno dal . I bavaresi conquistano il titolo il 6 aprile 2013 grazie al successo per 1-0 in casa dell'Eintracht Francoforte; questa è l'undicesima vittoria consecutiva (arriveranno poi a quattordici), inoltre il titolo arriva a sei giornate dalla fine, ed entrambi questi fatti costituiscono un record per la Bundesliga. In coda l'Hoffenheim evita la retrocessione diretta all'ultima giornata andando a vincere 2-1 a Dortmund, e condanna nello stesso tempo il Fortuna Düsseldorf che è invece sconfitto 3-0 dall'Hannover. In questa stagione il Bayern vince anche la Coppa nazionale sconfiggendo in finale lo , ed ottiene così il double.

Il duello tra Bayern e Borussia si ripropone anche nella finale della Champions League: le due squadre tedesche arrivano al Wembley Stadium dopo aver avuto la meglio in semifinale rispettivamente sul Barcellona (sconfitto 7-0 nel doppio confronto) e sul . La partita si conclude 2-1 per il Bayern, che conquista così il quinto trofeo nella manifestazione.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Fonte

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2013-2014
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2013-2014
      Ammessa agli spareggi (Percorso piazzate) della UEFA Champions League 2013-2014
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2013-2014
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2013-2014
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Bundesliga 2012-2013
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2013-2014

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (29)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (1)
 Migliore attacco: Bayern Monaco (98 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (18 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+80)
 Maggior numero di pareggi: Wolfsburg (13)
 Minor numero di pareggi: Bayern Monaco (4)
 Minor numero di vittorie: Greuther Furth (4)
 Maggior numero di sconfitte: Greuther Furth (21)
 Peggiore attacco: Greuther Furth (26 gol fatti)
 Peggior difesa: Hoffenheim (67 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Greuther Furth (-34)

Partite
 Partita con più reti: Bayern Monaco - Amburgo 9-2 (11)
 Partita con maggiore scarto di gol: Bayern Monaco - Amburgo 9-2 (7)
 Miglior serie positiva: Bayern Monaco 15 vittorie consecutive
 Peggior serie negativa: Hoffenheim 6 sconfitte consecutive

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
2. Fußball-Bundesliga 2012-2013
3. Fußball-Bundesliga 2012-2013
Coppa di Germania 2012-2013

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012